Wittes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais

Osoby o tym nazwisku:
 Jon Wittes – amerykański brydżysta
 Pam Wittes – amerykańska brydżystka